Aksay kan syfta på:
 Aksai – ett härad i norra Kina
 Aksaj – en stad i Kazakstan